

Олобок — село в гміні Осечниця Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Олобок — село в гміні Скомпе Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Олобок — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства